Aratanha bezeichnet

 Serra da Aratanha, eine brasilianische Berglandschaft in Ceará

Personen
 José Francisco da Silva Albano, Barão da Aratanha (1830–1901), brasilianischer Kaufmann und Philanthrop
 José Aratanha (* 1922), brasilianischer Admiral